Ла Круз де Пиједра има више значења:

 Ла Круз де Пиједра (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Круз де Пиједра (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Круз де Пиједра (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Круз де Пиједра (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Круз де Пиједра (Мотул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику